Michał Kirkor – generał adiutant
 Michał Kirkor – lekarz i taternik